Agua Caliente Creek steht für:

 Agua Caliente Creek (Alameda County), Fluss im Alameda County, Kalifornien
 Agua Caliente Creek (San Luis Rey River), Fluss im San Diego County, Kalifornien
 Agua Caliente Creek (Sonoma Creek), Fluss im Sonoma County, Kalifornien